Камю може да се отнася за:

 Албер Камю, френски писател, драматург и философ.
 Матилде Камю, испанска поетеса.